Салиджан Ахунбабаев (1886-???) — советский узбекский работник сельского хозяйства, хлопкороб, Герой Социалистического Труда (1957).

Биография 
Работал агрономом колхоза имени Ленина Ахунбабаевского района Ферганской области.

Награды 
 За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития советского хлопководства, широкое применение достижений науки и передового опыта в возделывании хлопчатника и получение высоких и устойчивых урожаев хлопка-сырца Салиджану Ахунбабаеву 11 января 1957 года было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Примечания

Ссылки 
 Указ Президиума Верховного Совета СССР